Miejscowości w Estonii

 Liiva (Kose) – wieś w gminie Kose
 Liiva (Audru) – wieś w gminie Audru
 Liiva (Kihelkonna) – wieś w gminie Kihelkonna
 Liiva (Leisi) – wieś w gminie Leisi
 Liiva (Muhu) – wieś w gminie Muhu
 Liiva (Mustjala) – wieś w gminie Mustjala
 Liiva (Orissaare) – wieś w gminie Orissaare
 Liiva (Pihtla) – wieś w gminie Pihtla
 Liiva – wieś w prowincji Võru, w gminie Sõmerpalu